Okręty US Navy o nazwie USS "Tulsa", pochodzącej od miasta Tulsa:
 Pierwszy "Tulsa" (PG-22) był kanonierką, która służyła podczas II wojny światowej. Okręt został przyjęty do służby 3 grudnia 1923 i przemianowany na "Tacloban" 18 grudnia 1944. Został wycofany ze służby 6 marca 1946.
 Nazwa USS "Tulsa" (CA-129) została przeznaczona 27 listopada 1944 ciężkiemu krążownikowi typu Oregon City, budowanemu w stoczni Fore River w Quincy (Massachusetts) należącej do Bethlehem Steel. 12 sierpnia 1945 zanim położono stępkę okrętu, kontrakt na budowę został anulowany. 

Tulsa